Papenstraße steht für:

 Papenstraße (Bremen)
 Papenstraße (Cuxhaven)
 Papenstraße (Lüneburg)
 Papenstraße (Stralsund)
 Papenstraße (Wismar)